Le Ban Sports est un club de football ivoirien basé à Danané, ville de l'ouest du pays. Il joue actuellement en MTN Ligue 2.

Histoire 

Club de football en Côte d'Ivoire